Сезон 2011 Формулы-Рено 3.5 — 7-й сезон поддерживаемой концерном Renault серии на машинах с открытыми колёсами. Последний год в чемпионате используются данные модификации шасси и моторов.

Сезон начался в третий уик-энд апреля этапом на испанской трассе Моторленд Арагон и завершился 9 октября на другой испанской трассе — Каталунья, по завершении 9 этапов сезона.

Роберт Викенс приносит Carlin Motorsport второй в её истории личный титул в рамках данного чемпионата.

Общая информация 
Организаторы чемпионата приняли очковую систему, применяющуюся в те годы в чемпионатах мира FIA: победитель каждой гонки теперь будет получать 25 баллов, финишировавший вторым — 18 и т. д.

Заявочный лист 
Значком R обозначены пилоты, проводящие в этом сезоне свои первые гонки в серии.

Изменения в пилотском составе 
Сменили команды
 Натаниэль Бертон перешёл из International DracoRacing в ISR.
 Даниил Мове вернулся в P1 Motorsport после сезона в Junior Lotus Racing.
 Вице-чемпион сезона-2010 Даниэль Риккардо перешёл из Tech 1 Racing в ISR. Австралиец пропусти два этапа: сначала будучи резервным пилотом Red Bull Racing на Гран-при Китая, а затем будучи основным пилотом HRT на Гран-при Японии.
 Завершавший сезон-2010 в составе Tech 1 Racing Жан-Эрик Вернь в новом сезоне выступал в составе Carlin, с которой в своё время выиграл титул в Британской Ф3.
 Нельсон Панчьятичи перешёл из Junior Lotus Racing в KMP Racing.
 Дебютант сезона — команда Gravity-Charouz Racing привлекла в свой состав бывшего пилота P1 Motorsport Яна Хароуза и бывшего пилота Tech 1 Racing и той же P1 Брендона Хартли.
 Джейк Розенцвейг перешёл из Carlin в Mofaz Racing.
 Другой дебютант сезона — команда BVM-Target привлекла в свой состав бывшего пилота Pons Racing Даниэля Дзампьери и бывшего пилота FHV Interwetten.com Серхио Канамасаса.
 Стен Пентус перешёл из Fortec Motorsport в EPIC Racing.

Пришли/вернулись в серию после паузы
 Чемпион и бронзовый призёр сезона-2010 Еврокубка Ф-Рено 2.0 Кевин Корьюс и Артур Пик пришли в серию в качестве сокомандников по Tech 1 Racing.
 Также двумя новичками представлена в сезоне-2011 команда International Draco Racing: её первым пилотом стал прошлогодний вице-чемпион итальянской Ф3 Стефан Ришельми, а вторым — экс-пилот Еврокубка Андре Неграо.
 Проведший сезон-2010 на полном расписании в GP3, но принимавший участие в монакском этапе Ф-Рено 3.5 за ISR, Александр Росси подписал полноценный контракт на сезон-2011 с Fortec Motorsports. Его партнёром стал прошлогодний чемпион Итальянской Ф3 Сесар Рамос.
 Два пилота пришли в серию из Британской Ф3: Даниэль Маккензи пополнил состав Comtec Racing, а Оливер Уэбб — Pons Racing.
 Вторым пилотом Comtec Racing стал Даниэль де Йонг, финишировавший в сезоне-2010 на девятом месте в Еврокубке.
 Вернулся в серию канадец Роберт Викенс, ставший за последнюю пару лет вице-чемпионом GP3 и Ф2. Его приняла команда Carlin, за которую он уже выступал здесь в 2008 году.
 На стартовом этапе серии вместо Даниэля Риккардо выступал прошлогодний вице-чемпион британской Ф-Рено Льюис Уильямсон.
 В начале сезона за Mofaz Racing провёл несколько этапов Крис ван дер Дрифт, в 2010 году выступавший в Суперлига Формула. Перед этапом в Монако у новозеландца кончилось финансирование и его место занял малаец Файруз Фаузи.
 Множество пилотов участвовали в гонках сезона во второй машине Pons Racing: сначала это был проведший сезон-2010 вне активных гонок Доминик Стори; на втором этапе его заменил действующий чемпион IRL Indy Lights Жан-Карл Верне; позже за рулём машины № 18 гонялся чех Филип Салакуарда, француз Адриен Тамбе, румын Михаэль Херк и испанец Маркос Мартинес.
 Экс-чемпион A1 Grand Prix Адам Кэрролл принимал участие в этапе на Хунгароринге, заменяя травмированного Вальтера Грубмюллера.

Покинули чемпионат
 Чемпион серии-2010 Михаил Алёшин должен был перейти в GP2 вместе с командой Carlin, но из-за бюджетных проблем вынужден был свести число своих гонок в этой серии до минимума. Россиянин вернулся в серию на один этап, заменяя в KMP Racing травмированного Антона Небылицкого. Позже Михаил принимал участие в гонках Немецкой Ф3 в составе STROMOS Artline.
 Стефано Колетти и Хулиан Леаль также перебрались в GP2, пополнив составы Trident Racing и Rapax соответственно.
 Филип Салакуарда, после разового выступления в серии в сезоне-2011 перебрался в чемпионат Суперлига Формула.
 Прошлогодний пилоты KMP Racing Виктор Гарсия и его соперник из ISR Эстебан Геррьери перебрались в IRL Indy Lights, где подписали контракты с Team Moore Racing и Sam Schmidt Motorsports соответственно.
 Бруно Мендес вернулся в сезоне-2011 в Ф3, подписав контракт с командой Hitech Racing Британского чемпионата.
 Двое пилотов ушли из серии в гонки спортивных машин: Грэг Менселл присоединился к Lotus Italia Scuderia Giudici в Blancpain Endurance Series, а Федерико Лео — к команде AF Corse в ЧЕ FIA GT3.
 Джон Ланкастер перешёл в сезоне-2011 в Ф2.

Изменение в командном составе 
 Покинувшую перед сезоном-2010 команду SG Formula накануне нового сезона заменил один из лидеров Ф-Абарт и Итальянской Ф3 — коллектив BVM-Target.
 Вместо австрийского коллектива Interwetten Racing в чемпионат пришёл чешская команда Gravity-Charouz Racing (техническую поддержку коллективу оказывала французская команда DAMS).
 Ещё одна команда пелотона — испанская Epsilon Euskadi сменила название на EPIC Racing.

Календарь 
Календарь сезона-2011 был опубликован 11 октября 2010.

Семь из девяти этапов прошли в рамках уик-эндов Мировой серии Рено; а ещё два прошли в качестве гонок поддержки итальянского этапа WTCC и Гран-при Монако Ф1.

Изменения в календаре 
 Из календаря серии выпал этап на трассе имени Масарика в Брно. Его место занял итальянский этап на Национальном автодроме в Монце.
 Французский этап переехал из Маньи-Кура на автодром Поль Рикар.
 Немецкий этап переехал с Хоккенхаймринга на Нюрбургринг.

Общий зачёт

Личный зачёт 
 Схема присуждения очков такова:

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт автоспортивного подразделения Renault 
 Новости и результаты WSbR на сайте Евроспорта 

Формула-Рено 3.5
2011